Mihail Kogălniceanu se poate referi la:
 Mihail Kogălniceanu, om de stat român din a doua jumătate a secolului al XIX-lea

Localități din România 
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Botoșani; 
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Constanța (situată la aproximativ 25 km de municipiul Constanța); , reședința comunei cu același nume
 Mihail Kogălniceanu, din județul Galați;  
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Ialomița; , reședința comunei cu același nume
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Iași;  
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Tulcea; , reședința comunei cu același nume
 Mihail Kogălniceanu, localitate din județul Vaslui;  
 Mihail Kogălniceanu (Râmnicelu), localitate din județul Brăila;  
 Mihail Kogălniceanu (Șuțești, localitate din județul Brăila.

Vezi și 
 Aeroportul Internațional Mihail Kogălniceanu, județul Constanța;
 "Mihail Kogălniceanu" Iași, despărțământ ASTRA, Iași
 Piața Mihail Kogălniceanu, București